Ptilonomia är ett släkte av steklar. Ptilonomia ingår i familjen Vägbin, överfamiljen Apoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Vägbin
Ptilonomia